Carolina de Hesse-Homburg (en alemán, Karoline von Hessen-Homburg; Homburg, 26 de agosto de 1771-Rudolstadt, 20 de junio de 1854) fue princesa de Hesse-Homburg por nacimiento. Por matrimonio fue princesa y luego regente del principado de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Biografía 
Carolina era hija del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y su esposa, Carolina de Hesse-Darmstadt. Recibió una educación completa y acurada.

Contrajo matrimonio el 21 de julio de 1791 en Homburg con el príncipe Luis Federico II de Schwarzburgo-Rudolstadt. Era una joven princesa bien educada y sensible con la vida artística de su nueva patria.

Antes de la batalla de Saalfeld, el príncipe Luis Fernando de Prusia realizó una visita a la familia del príncipe de Rudolstadt: Carolina describe en su diario la última tarde del príncipe, que murió al día siguiente en el curso de la batalla (1806).

Con la muerte de su marido en 1807 se convierte en regente en nombre de su hijo, Federico Gunter. Su regencia coincide con la instauración de la Confederación del Rin.

Después de que su hijo alcanzara la mayoría de edad, Carolina continuó ejerciendo una fuerte influencia en el gobierno de su país. El país recibió una Constitución en 1816 y en 1835 entró a formar parte de la Unión Aduanera alemana.

A la princesa se debe la creación de una escuela en Keilhau, guiada por Friedrich Froebel, y la fundación de un jardín de infancia por el mismo en 1840 en Blankenburg.

Fue amiga y mantuvo correspondencia con Goethe, Schiller y Wilhelm von Humboldt. Este último la definió como "una mujer que raramente se encuentra". Legó una colección de dibujos y acuarelas propios, que representan la naturaleza según el modelo del Romanticismo alemán. Muchos de ellos representan el parque del castillo de Homburg, donde Carolina nació y transcurrió su infancia y adolescencia, aunque también se encuentran bocetos de sus viajes y paseos.

Murió el 20 de junio de 1854 en Rudolstadt.

Descendencia 
De su matrimonio con Luis Federico, Carolina tuvo los siguientes hijos:
 Cecilia (1792-1793).
 Federico Gunter, príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadt (1793-1867), desposó en 1816 a la princesa Augusta de Anhalt-Dessau (1793-1854). En 1855 se casó morganáticamente con la condesa Helena von Reina (1835-1860); y en 1861, también morganáticamente, con Marie Schultze (1840-1909), condesa de Brockenburgo.
Tecla (1795-1861), desposó en 1817 al príncipe Otón Víctor de Schönburg-Waldenburg.
Carolina (*/† 1796).
Alberto (1798-1869), sucedió a su hermano, Federico Gunter, como príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadt. Desposó en 1827 a la princesa Augusta de Solms-Braunfels (1804-1865).
Bernardo (1801-1816).
 Rodolfo (1801-1808).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Bernhard Anemüller: Karoline Luise, Fürstin zu Schwarzburg-Rudolstadt. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Volumen 15, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, p. 415 f.
 Jens Henkel, Lutz Unbehaun, Frank Esche, Horst Fleischer: Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, (Broschiert – 1997)
 Karl Schwartz, Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren, Rudolstadt 1878
 Heinrich Friedrich Theodor Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit: dargestellt in den Stammtafeln seiner Haupt- und Nebenlinien und mit biographischen Notizen über die wichtigsten Glieder derselben, Bertram, Sondershausen 1890, ISBN 3-910132-29-4

Princesas de Hesse-Homburg
Regentes de Alemania
Princesas de Schwarzburgo